Austria:
 Niederung – dzielnica Sankt Peter-Freienstein

Zobacz też:
 Danziger Niederung